Ukon Wacka est le septième album du groupe de folk metal finlandais Korpiklaani. Il est sorti le .
Un single est sorti en , sous le nom de Ukon Wacka et contient les pistes Ukon Wacka et Päät pois tai hirteen.
Une video a été tournée pour le titre Tequila.

Liste des titres 
 Louhen Yhdeksäs Poika - 3:23
 Päät Pois Tai Hirteen - 3:14
 Tuoppi Oltta - 3:34
 Lonkkaluut - 5:39
 Tequila - 2:42
 Ukon Wacka - 5:08
 Korvesta Liha - 4:31
 Koivu Ja Tähti - 4:17
 Vaarinpolkka - 2:19
 Surma - 6:20
 Iron Fist (Motörhead cover; bonus track)

Notes et références

Liens externes 
 Video de Korpiklaani en studio avec le titre Tuoppi Oltta extrait de l'album.
 Clip de Tequila.

Album de Korpiklaani
Album musical sorti en 2011
Album publié par Nuclear Blast